Oscar Vallejo es un actor, productor musical, músico, guitarrista, compositor, cantante, escritor e ingeniero de audio mexicano.

Biografía 
Nació el 9 de noviembre de 1980 en la ciudad de Monterrey Nuevo León. Hijo de Óscar Antonio Vallejo Salinas (Músico) e Irma Soledad de la Garza Cienfuegos (Cantante).

Desde los 2 años de edad empezó a tocar la batería. A la edad de 4 años, mientras su papá tocaba en un bar en Acapulco, Óscar se subió a cantar una canción; estando entre el auditorio el productor de un programa infantil de Televisa en esa época llamado Chiquilladas (programa de televisión), donde fue invitado a participar. Empezó a estudiar piano y a los 6 años audicionó para un concurso en el programa Siempre en Domingo, los productores hicieron con Óscar y otra niña de la misma edad un dueto. Consiguió pasar a la etapa final y llegó al 7o lugar de cientos de participantes. Dentro del programa se enteró de audiciones para la telenovela Carrusel de Niños, Óscar quedó entre los elegidos de entre más de 1000 niños; a la vez también hizo pruebas para la escuela de arte de Martha Zavaleta en Televisa. Los tiempos de estas 2 opciones se empataban y tenía que decidir; escogiendo la escuela de arte para poder así prepararse, asistiendo a clases durante los 2 años de duración. 

Hizo un casting para un episodio en La Hora Marcada, siendo nuevamente elegido para encarnar a Juan de Niño, al lado de Eduardo Palomo, en 1989 Alfonso Cuarón estaba debutando como director de escena siendo este capítulo su primer trabajo como tal: Dirigió a Óscar magistralmente y dado a su desempeño, Óscar fue llamado para la telenovela Teresa, producida por Lucy Orozco y protagonizada por Salma Hayek para actuar como "El Peluche", simpátco pequeñín de la vecindad donde "Teresa" vivía. A partir de ese momento, la carrera de Óscar empezó a surgir, era solicitado por diversas producciones para papeles infantiles; participando en telenovelas con grandes figuras como: Ricky Martin, Erick Rubín, Sasha Sokol, Mariana Garza, Humberto Zurita, Verónica Castro, Carmen Montejo, Carlos Cámara, entre otros. Por su actuación en Teresa fue nominado a los Premios TVyNovelas (México) en la categoría Mejor Actor Infantil en 1989. 

En 1990 fue la voz líder en un grupo infantil llamado Las Tortuguitas. La Producción Ejecutiva de Luis de Llano Macedo. El disco debut fue producido por Marco Flores y Ricardo Arjona dirigió las voces y compuso junto con Marco todos los temas. Este disco fue lanzado con Polygram. Al mismo tiempo grababa en la telenovela Alcanzar una estrella II, también aparecía en Al filo de la muerte (telenovela) y en comerciales como el de la marca de chocolate "Choco Milk", donde tocaba la batería.

Para 1991 estaba presentando las caricaturas en la nueva imagen de Canal 5, y suplió el espacio del Tío Gamboín en su ausencia. En 1992 nuevamente el productor Emilio Larrosa lo llama para estar en Mágica juventud.

Egresó del CEA de Televisa en 1996, y en 1997 grabó Salud, dinero y amor teniendo el papel de Enrique "Quique" Domínguez Molina dentro de la secuela del Premio Mayor.

Y para complementar la carrera artística, estudió Ingeniería en Producción Musical recibiéndose en 2008. 

A lo largo de 28 años de carrera artística, Óscar ha hecho 10 Novelas, alrededor de 30 comerciales, 4 obras de Teatro, 1 Reality, 10 Álbumes, Escribió y Dirigió 2 obras de Teatro infantil, produjo 10 Festivales Musicales y 6 conciertos masivos.

Actualmente reside en Playa del Carmen, Quintana Roo y continúa su labor artística, así mismo creó el programa permanente "Rock Pa' To 2", que logra llevar la Música a todas las personas por igual, y realiza conciertos en beneficio de cualquier persona o asociación que lo necesite y dando clases de Música," haciendo que cada ser la experimente a su manera", en sus palabras. Dirige Discos ERA, sello discográfico flamante e independiente desde 1972. Es miembro del Consejo Consultivo para la Cultura y las Artes creado por el Municipio de Solidaridad en 2016. Conduce junto a LuH Berumen el programa de La Verdad TV llamado "Al Fin La Verdad", resumen de noticias destacadas de la semana desde un punto de vista distinto.

El 11 de agosto de 2019 se presentó en el Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen con un lleno absoluto del recinto. Grabando la presentación para hacer un álbum en vivo y video del concierto En Vivo titulado "Rescatando la Música antes del Fin del Mundo" debutado el 20 de enero del 2020. Oscar compuso, arregló, produjo, cantó y tocó la guitarra en un show memorable que estará plasmado como el primer concierto y álbum grabado en dicho recinto. (Se escogió esa fecha ya que era la más cerca a la fecha de fallecimiento de su padre, quién falleciera el 13 de agosto de 2003, el concierto fue en su memoria)

En noviembre del 2020 junto con LuH Berumen se presentó en el Festival de Jazz de la Riviera Maya, desde Playa del Carmen para todo el mundo.

“Componiendo canciones, haciendo conciertos y dando clases de música, producción, historia y actuación me aseguro que las nuevas generaciones tengan libertad de expresión, logren abrir consciencia y así cambiar la armonía del planeta, para que sea más placentera para todos los seres que la habitamos...” Oscar Vallejo.

Carrera

Actuación

Telenovelas 
 Teresa (telenovela de 1989) como "Peluche" (1990 Nominado en la categoría Mejor Actor Infantil por los premios Premios TVyNovelas (México))
 Carrusel como "Erick" (1989)
 Mi pequeña Soledad como "Niño Acapulco" (1990)
 Al filo de la muerte como "Quique" (1991)
 Alcanzar una estrella II como "Gasparín" (1991)
 Carrusel de las Américas como "Juan de la Vega" (1992)
 Mágica juventud como "Chucho" (1992)
 Prisionera de amor (1994)
 Salud, dinero y amor como "Quique Domínguez" (1997)
 La Intrusa como "Iván" (2001)
 Salomé (2001)

Teatro 
 El Rapto de las Estrellas como "Mengano" (1990).
 Aída (Musical) como "Amonasrro" (2014).
 Un Cuento de... Escritor y Director (teatro infantil, 2014).
 El Árbol que habla. Adaptación y Director (teatro infantil, 2015)
 Caricias como "Jaime, Roberto y Ángel" (2016)
 La Pura Idea Excita como "Javier, Alex y Mauricio" (2016)
 Buscando a Santa como "Santa Claus" (2016)
 Leyendas del Mayab como "Anciano, Venado y Chac" (2017)
 ¿Quién Soy? Como "Sapiens, Arquímides, Pasteur y Edison". (2018)
 Historias Infieles y otras perversiones como "Galán". (2018)
 Cabaret como Sr. Bigotes (dueño del lugar). (2019)
 Pos Me Mato como "El Licenciado, Chiuen Wen Chon y Presentador" (2019)
 Qué Plantón como “El Cacto”, (2020)
 Despertar de Primavera como "Herr Sonnestich, Herr Knuchenbruch, Herr Stiefel, Herr Rillow, Herr Besser, Padre Kailbach, Herr Gabor y Schmidt"(2022)

Películas 
 Asalto como "Tito" (1991)
 Mutantes del Año 2000 como "Óscar" (1991)
 Más Allá de la Herencia como "Tiburcio" (2019)
 Playa como "Oscar" (2019)

Series 
 Chiquilladas.
 Hora Marcada Capítulo: "A veces regresan" como Juan de niño. (1989)
 Mujer, casos de la vida real 40 episodios.
 La telaraña.
 Aquí está la Chilindrina como "El Erizo". (1993)
 Televiteatros. (1994)
 ¡Anabel!.
 Vecinos como "Mickey del Valle". (2006)
 Soy Luna de Disney Channel  como "Marinero". (2017)

Conducción 
 Presentando caricaturas en Canal 5 Televisa . "La nueva Imagen del Canal 5". XHGC Televisa. (1992).
 Al Fin La Verdad, resumen semanal de noticias de La Verdad TV. (2016 - 2020).

Reality 
 Conservatorio MTV (2007)

Música

Discos 
 Tortuguitas: cantante Principal. PolyGram (1991)
 Quinto Sol: Álbum "Dos Años Después". Cantante, Guitarrista, coproductor, compositor. Independiente (1997).
 Quinto Sol: Álbum "Cuatro Años Después". Cantante, Guitarrista, coproductor, compositor. Independiente (1999).
 Quinto Sol: Álbum "Hasta el Fin de los Sueños". Cantante, Guitarrista, coproductor, compositor. Independiente (2003).
 El Amor: Älbum "Homenaje". Productor, 2.ª guitarra, Ing mezcla y master de 3 temas. (2003)
 Bajo Cero: Álbum "Es Un Sueño". Productor, compositor, arreglista, guitarra y voz líder. (2004 - 2007)
 Semilla de Mostaza: Álbum "Por Tu Amor". Coproductor 3 temas. (2005)
 Los Días de Franky: "Rosa", "Adiós", “Rockstar” y “Puedo Ser”. Productor de 2 temas. (2006)
 Bajo Cero: EP “Conservatorio” Producción, composición, arreglo de 3 temas; Guitarrista, Pianista y vocalista. (2006)
 Sound Alike: “While my Guitar Gently Weeps” (original de: The Beatles, producida por: George Martin 1967) Producción y Masterización; Guitarrista. (2006)
 Olimpo: Álbum “DEMO”, Productor de 3 temas, guitarrista y background vocals. (2007)
 2 y ½: Mezcla del álbum "Así soy". (2007)
 Jingle: “Amigo Kit” Producción y realización. (2007)
 Jingle: “KFC” Grabación, Mezcla, guitarra y voz. (2007)
 Olimpo: Álbum “Ω” Producción y mezcla de 3 temas; Guitarrista y Voces de Apoyo. (2007)
 Art Cast: Tema “Rainy Night” A&R. (2007)
 Soundalike: “Come Together” (original de: The Beatles, producida por: George Martin 1969) Edición, Mezcla y Masterización; Guitarrista. (2007)
 Sound Alike: “Get Back” (original de: The Beatles, producida por: George Martin 1968) Edición, Mezcla y; Guitarrista. (2007)
 Jingle “Sidral Mundet”. Guitarra, mezcla. (2008)
 Vang: Álbum "V 4 Vang". A&R, Productor, compositor, arreglista, guitarra y voz líder. (2008)
 Luh Berumen: EP “Luh Berumen” Co Producción, Producción Vocal, Grabación, Edición y Mezcla; Guitarrista y pianista. (2008)
 Jingle Navideño & Jingle Secretaría de Turismo: Guitarrista. (2008)
 Sweet Silk: Productor de los sencillos "Only Girl", "What's up?", "Rolling in the Deep". Guitarrista y Background Vocals (2013)
 Vang: Álbum "Xaman Ha' Kuxa'an" (Playa del Carmen Viva), compositor, productor, grabación, mezcla y master, guitarra y voz. (2016)
 Apolinar: Álbum: Kalavera. Coproductor, Grabación, Mezcla y Master, (2016), Discos ERA.
 Naomi Piel: Single: Speak the Words I Know. Coproductor, Grabación, Mezcla, Master, Guitarra eléctrica y synth. (2017) Chancla Records
 Oscar Vallejo: Rescatando la Música antes del Fin del Mundo, Cantautor, productor, grabación, mezcla y master, guitarra y voz. Discos ERA (2020)
 Los Galaxys: "Piel de Gitana", Productor, Cantante, Arreglista, Guitarrista, Rock Bizness (2021)

En vivo 
 Vocalista Las Tortuguitas (1990 - 1991)
 Guitarrista y vocalista de Quinto Sol (1995 - 2003)
 Guitarrista Grupo El Amor (2003)
 Voz y Guitarra Bajo Cero (2004 -2007)
 Guitarrista y voces Olimpo (2008)
 Guitarrista Liquits (2008)
 Voz y Guitarra Nowhere Band (2012)
 Guitarra y voces con Sweet Silk (2012 - 2014)
 Guitarra y voces con Los Balché (2013)
 Voz y Guitarra con Warg Riders (2013 - Presente)
 Voz y Guitarra Vang (2007 - Presente)
 Voz y Guitarra con Hot Dogs Rock Band (2018 - 2020)
 Voz y Guitarra con Muertóxicos (2016 - 2021)
 Voz y Guitarra con Oscar y LuH (2016 - 2021)
 Voz y Guitarra con Oscar Vallejo (Presente)
 Voz y Guitarra con Los Galaxys (Presente)

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 

Nacidos en Monterrey
Productores de música rock
Actores de televisión de México
Guitarristas de México
Cantantes masculinos de México
Productores de pop
Compositores de México de música popular o folclórica
Modelos masculinos de México